Brain — альбом джазового композитора и пианистки Хироми Уэхары, вышедший в 2004 году.

Об альбоме
Brain был записан в 2003 году совместно с басистом Тони Греем и ударником Мартином Валихорой (под именем Hiromi’s Trio), при участии басиста Энтони Джексона. Издан в 2004 лейблом Telarc.

Критики отмечали широкие стилистические рамки альбома: от классических интонаций в духе Рахманинова до фанк-рока.

Список композиций 
 Kung-Fu World Champion (6:53)
 If… (7:11)
 Wind Song (5:43)
 Brain (9:05)
 Desert on the Moon (7:08)
 Green Tea Farm (4:38)
 Keytalk (10:02)
 Legend of the Purple Valley (10:47)

Участники записи 
 Хироми Уэхара — клавишные
 Тони Грей — бас-гитара
 Мартин Валихора — ударные
 Энтони Джексон — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Кирилла Мошкова

Альбомы 2004 года
Альбомы Уэхары Хироми